Jintang bezeichnet:

Jintang (), Kreis der Unterprovinzstadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
Jintang (Dinghai) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Dinghai in der Provinz Zhejiang, Standort der Jintang-Brücke
Jintang (Kangding) (), Gemeinde im Kreis Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan